Vector peut évoquer, dans différents domaines :

Cinéma 
 Vector, un film de 1996 avec Holly Marie Combs.

Personnage de fiction 
 le professeur Vector, enseignant l'arithmancie à Poudlard dans la saga Harry Potter ;
 Vector the Crocodile, un personnage de jeu vidéo apparaissant dans la série Sonic the Hedgehog ;
Vector Perkins, le méchant du film d'animation Moi, moche et méchant.

Musique 
 Vector, un album du groupe britannique de metal progressif Haken, sorti en 2018.

Mécanique 
 Le Vector, un modèle de drone du Pakistan ;
 Vector, une voiture conçue par le groupe Vector Aeromotive Corporation.

Entreprise 
 Vector, un fabricant d'armes ;
Vector Lauch, maison mère des lanceurs spaciaux Vector-R et Vector-H.

Informatique 
 Vector, un système d'exploitation (OS) basé sur une distribution Linux nommée Slackware ;
 Le vector est l'implémentation du vecteur en C++ ;
 Vector, un skin du MédiaWiki

Arme 
 Le TDI Vector, un pistolet-mitrailleur américain chambré en 45 Auto (comme la Thompson), et ayant un aspect moderne. Cette arme est produite depuis les années 2000, et est apparue dans plusieurs jeux d'action comme Modern Warfare 2, le remake de GoldenEye 007 sur la Wii, et récemment dans Far Cry 3,  et Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier. Le Vector fera d'autre apparitions dans Tom Clancy's :The Division,  Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, Far cry 4, et dernièrement PlayerUnknown's Battlegrounds.

Voir aussi